Desa Sumberjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,71, long 108,32), 
 Desa Sumberjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,22, long 107,08), 
 Desa Sumberjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,16, long 107,45), 
 Desa Sumberjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Sumberjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,38, long 106,68), 

Robotskapade Indonesienförgreningar